Gholamreza Rezaei (Shiraz, 6 de agosto de 1984) é um futebolista profissional iraniano, que atua como meia ou atacante.

Carreira 
Gordan se profissionalizou no Fajr Sepasi.

Seleção 
Gholamreza Rezaei representou a Seleção Iraniana de Futebol na Copa da Ásia de 2011, no Catar.

Naturais de Xiraz
Jogadores da Seleção Iraniana de Futebol
Futebolistas da Copa da Ásia de 2011